peut désigner :
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  (États-Unis)
  territoriale (France)
  (Royaume-Uni)
  (Union soviétique)